Tazimina steht für:

 Tazimina River, einen Fluss in Alaska